Цэндийн:

 Цэндийн Дамдинсурэн (1908—1986) — монгольский учёный-лингвист, писатель и поэт. 
 Цэндийн Дондогдулам (1876—1923) — супруга монгольского Богдо-хана.